est un genre éteint de petit dinosaure cératopsien herbivore qui vivait il y a environ 69 millions d'années au cours de la dernière partie du Crétacé dans ce qui est aujourd'hui la Chine .

Ischioceratops était un herbivore quadrupède de petite taille, de construction moyenne, vivant au sol, dont la longueur totale du corps a été estimée à environ deux mètres. Les cératopsiens étaient un groupe de dinosaures avec des « becs » de perroquet qui se nourrissaient de végétation et prospéraient en Amérique du Nord et en Asie pendant la période du Crétacé, qui s'est terminée il y a environ 66 millions d'années, date à laquelle ils ont tous disparu. Son nom signifie « visage cornu des ischions », en référence à la forme particulière des os ischiatiques.

Ischioceratops existait dans le groupe Wangshi à la fin du Crétacé. Il cohabitait avec les Centrosaurinae, les Saurolophinae et les Tyrannosaurinae. Les espèces les plus communes de la formation étaient Sinoceratops et Zhuchengtyrannus .

Découverte et dénomination 

En 2015, l'espèce type  a été nommée et décrite par Yiming He, Peter J. Makovicky, Wang Kebai, Chen Shuqing, Corwin Sullivan, Han Fenglu et Xu Xing. Le nom générique combine une référence à l'os ischiatique, son ischium de forme unique, avec ~ceratops, « face de corne », un suffixe habituel dans les noms des Ceratopia. Le suffixe lui-même est dérivé du grec keras, « corne » et ops, « visage ». Le nom spécifique fait référence à la provenance de Zhucheng (Chine). Étant donné que le nom a été publié dans une publication électronique, PLoS ONE, des identifiants des sciences de la vie étaient nécessaires pour sa validité. Il s'agissait de 19A423ED-8EAA -4842-9ECF-695876EC5EC0 pour le genre et 71CD0FAE-070C-4CC4-96CC-B37D5B1071CE pour l'espèce. Ischioceratops était l'un des dix-huit taxons de dinosaures de 2015 à être décrit dans des revues en libre accès ou en lecture libre.

L'holotype ZCDM V0016 a été découvert à Kugou, une localité de la province chinoise du Shandong qui présente des couches du groupe Wangshi du Crétacé supérieur, datant peut-être du Campanien supérieur ou du Maastrichtien inférieur. Il fait partie de la collection du musée des dinosaures de Zhucheng et représente un spécimen incomplet et partiellement articulé comprenant l'ensemble du sacrum, quelques tendons ossifiés, les deux moitiés du bassin, les quinze vertèbres caudales les plus antérieures dans une série articulée et le fémur droit, un tibia et un péroné.

Description

Taille et traits distinctifs 

Ischioceratops mesurait environ deux mètres de long.

Les auteurs descripteurs ont indiqué quelques traits distinctifs. Le taxon a été rattaché aux Leptoceratopsidae et se distingue des autres leptoceratopsidés connus sur la base de la combinaison de caractères suivants : neuf vertèbres sacrées, plus que pour tout autre cératopsien basal (non cératopsidés) connu mais moins que chez les Ceratopsidae ; l'ischion a une tige robuste qui ressemble à celle d'un arc recourbé et s'évase progressivement pour former un processus obturateur de forme sous-rectangulaire dans sa partie médiane tandis qu'une fenêtre elliptique perfore le processus obturateur. Cette morphologie, unique pour les Dinosauria dans son ensemble, était vue comme une unique autapomorphie, unique caractère dérivé.

Squelette 

Ischioceratops est l'un des rares dinosaures cératopsiens qui n'est pas connu par le crâne. Les traits les plus particuliers sont situés dans l'ischion. Chez la plupart de ses parents, la tige de l'ischion a une courbure constante vers l'arrière. Une autre caractéristique d'Ischioceratops est la présence d'une élévation dans la partie proximale de sa queue, qui est également présente chez Protoceratops, Koreaceratops et de manière plus similaire chez Montanoceratops et Cerasinops. L'élévation forme une crête de queue.

Classification 

Les analyses phylogénétiques ont confirmé qu'Ischioceratops était un leptocératopside. Son taxon ou espèce sœur le plus proche était Montanoceratops. Le cladogramme suivant est basé sur une analyse de l'article de description de 2015.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2015
Paléontologie en Chine